Szomjúság, az emberi és állati szervezet egyik ingerülete
Szomjúság, 1949-ben bemutatott Ingmar Bergman által rendezett svéd filmdráma
Szomjúság (film, 1959)
Szomjúság (film, 2009)